Erba  bruca è il nome volgare di alcune piante:
Scorpiurus vermiculata
Scorpiurus muricata